Glinz ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Glinz (1877–1933), Schweizer reformierter Pfarrer und evangelisch-hochkirchlicher Bischof
 Hans Glinz (1913–2008), Schweizer Sprachwissenschaftler und Germanist
 Karl Glinz (1877–1937), deutscher Professor für Bergbaukunde
 Theo Glinz (1890–1962), Schweizer Maler

Siehe auch:
 Klinz